Reka, prigradsko naselje grada Koprivnice
 Reka, slovenska rijeka ponornica koja izvire u Hrvatskoj
 Reka, naselje u Srbiji blizu Kladova